А́льпола () — финская фамилия. Известные носители:

 Альпола, Антеро (1917—2001) — финский киносценарист, ведущий.
  — финский пловец.